Fletcher se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anthony Fletcher
 Harold Roy Fletcher
 Murray J. Fletcher
 Thomas Bainbridge Fletcher